«Acusado» (o «acusada», o sus plurales) puede referirse a:

 persona con una acusación.

Cine y televisión 
Acusado
 "Acusado" (Anklaget) (2005), película dirigida por Jacob Thuesen.
Acusada
 "Acusada" (Accused) (1936), película dirigida por Thornton Freeland.
 "Acusada!" (The Accused) (1949), película dirigida por William Dieterle.
 Acusada (1962), telenovela peruana de Panamericana Televisión
 "Acusada" (2018), película argentina dirigida por Gonzalo Tobal.

Acusados
 "Acusados" (The Accused) (1988), película dirigida por Jonathan Kaplan.
 "Acusados" (Indictment: The McMartin Trial) (1995), película (TV) dirigida por Mick Jackson.
 "Acusados" (2009), serie de televisión de España.

Los acusados
 Los acusados (1960), película dirigida por Antonio Cunill Jr.